est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide gras
 acide éicosapentènoïque, numéro CAS 
 acide éicosapentaénoïque, numéro CAS 

 Acide résinique
 acide abiétique, numéro CAS 
 acide néoabiétique, numéro CAS 
 acide palustrique, numéro CAS 
 acide lévopimarique, numéro CAS 
 acide déhydroabiétique, numéro CAS 
 acide pimarique, numéro CAS 
 acide isopimarique, numéro CAS 
 acide sandaracopimarique, numéro CAS 

 Stéroïde
 méténolone, numéro CAS